Action Man ist der Name
 einer Spielfigur von Hasbro, siehe G.I. Joe (Action-Figur)

Action Man ist der Titel der Filme
 Action Man (1967), französischer Kriminalfilm von Jean Delannoy
 Action Man (1978), US-amerikanischer Thriller
 Action Man (1995), US-amerikanische Zeichentrickserie
 Action Man (2000), kanadische Zeichentrickserie